Сезон 2019/2020 — 6-й сезон футбольного клуба «Ротор» в первенстве ФНЛ, а также 30-й сезон клуба в чемпионатах России.

Хронология событий 
 4 июня — в связи с истечением срока контракта Валерий Бурлаченко покинул пост старшего тренера клуба «Ротор-2».
 4 июня — команда вышла из отпуска. С 5 по 15 июня, прошёл первый предсезонный сбор в Кисловодске.
 13 июня — Виталий Абрамов сменил на посту старшего тренера дубля, покинувшего клуб Валерия Бурлаченко.
 14 июня — Сергей Рашевский вошёл в тренерский штаб основной команды.
 19-29 июня — второй предсезонный сбор, который прошёл в городе Марибор (Словения).
 21 августа — в розыгрыше 1/32 финала Кубка России по футболу, во Владикавказе, «Ротор» уступил местной «Алании».
 11 сентября — руководство клуба расторгло контракт с Павлом Могилевским, занимавшим пост старшего тренера, но де-факто выполнявшим обязанности главного тренера. Вместе с Могилевским, клуб покинул тренерский штаб.
 16 сентября — Игорь Меньщиков сформировал свой тренерский штаб, в который вошли старший тренер Тарас Тризна и тренер вратарей Валерий Алескаров.
 11 декабря — Игорь Меньщиков покинул пост главного тренера, официальной причиной отставки стало предложение от другого клуба. Вместе с Меньщиковым, контракт расторгли Тарас Тризна и Валерий Алескаров. 19 декабря Игорь Анатольевич возглавил футбольнй клуб «Тюмень».
 20 декабря — белорусский специалист Александр Хацкевич назначен главным тренером «Ротора». В качестве помощников Хацкевича в клуб пришли Максим Шацких, Виталий Варивончик, Виталий Шпанюк, Евгений Харлачёв.
 26 декабря — Олег Веретенников написал заявление об увольнении. Он вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого в казанском Рубине.
 10 января — первая команда вышла из отпуска.
 12-24 января — первый тренировочный сбор в Белеке.
 24 января — Алексей Жданов вошёл в тренерский штаб второй команды.
 с 28 января по 10 февраля — второй учебно-тренировочный сбор в Белеке.
 13 февраля — «Ротор» отправился на Кипр, для участия в Олимп-Кубке ФНЛ 2020.

Форма 

Данные на 20 февраля 2020 года.

Тренерский штаб

Основной состав

Дублирующий состав («Ротор-2»)

Состав

Основной состав 

* Также в заявке команды «Ротор-2», выступающей вс сезоне 2019 / 2020 в ПФЛ.

Дублирующий состав («Ротор-2») 

* Также в заявке команды Ротор, выступающей в сезоне 2019 / 2020 в ФНЛ.

Трансферы

Лето 200200

Пришли

Ушли

Зима 2019/2020

Пришли

Ушли 

* В аренду.
** Из аренды.
*** Свободный агент.

Матчи

Товарищеские матчи

Футбольная Национальная Лига

Первый круг

Второй круг

Кубок России

Статистика

Статистика игроков 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в других клубах:

|}
Данные на 19 февраля 2020 года.

Движение команды в ФНЛ по турам 

Данные на 23 ноября 2019 года.

Посещаемость домашних матчей

См. также 
 Ротор-2

Примечания 

2019/2020
Ротор